

Biografía 
Juan Antonio Leyva  (La Habana,  27 de marzo de 1956) Compositor, productor musical, arreglista, guitarrista.

Con una vasta experiencia de más de 40 años, ha compuesto música para diferentes medios (Cine, Televisión, Ballet, Teatro, Publicidad), Nominado en varias ocasiones a los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Ganador de múltiples Premios nacionales e internacionales como el Premio de Composición para guitarra clásica  "Andrés Segovia", España (2015), Premio Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España por el largometraje " Habana Blues "  (2005),  Premio en el Festival de cine de "Providence" (USA)  por "Los Dioses rotos", Premio en el Festival de cine de Trieste, Italia (2019) por "Inocencia", Medalla del  Círculo de Escritores Cinematográficos,  España (2005), entre muchos otros.

Premios 

 .Premio a la mejor Banda Sonora en el 34 Festival de Cinema Latino en Trieste, Italia (2019) por el filme "Inocencia"
 Premio  "Andrés Segovia" de Composición para guitarra Clásica (2015) Granada, España

Distinciones

Filmografía 

 2023 – “Una noche con los Rolling Stones” – Largometraje dirigido por Patricia Ramos producido por el ICAIC
 2023 – “AM PM” – Largometraje dirigido por Alejandro Gil producido por el ICAIC
 2022 – “Oscuros Amores” – Largometraje dirigido por Gerardo Chijona producido por el ICAIC
 2022 – “Mami” – Cortometraje dirigido por Oldren Romero producido por O Man Production (USA)
 2021 – “Corrosive” – Largometraje dirigido por Alfredo Ureta - producido por Aurora Films
 2020 – “La leyenda de Xico” – Largometraje dirigido por Eric Cabello (Estudios ÁNIMA de México) 
 2019 – “Retrato de un artista siempre adolescente” – Largometraje Documental dirigido por Manuel Herrera – producido por el ICAIC
 2019 – “Natalia” – Largometraje documental dirigido por Ernesto Daranas. Producido por RTV Comercial
 2019 – “Hello” – Cortometraje dirigido por Oldren Romero (USA)
 2019 – “Boxeadora” – Cortometraje dirigido por Oldren Romero (USA)
 2018 – “Inocencia” – Largometraje dirigido por Alejandro Gil  - producido por el ICAIC
 2018 – “El extraordinario viaje de Celeste García” – Largometraje dirigido por Arturo Infante. Producido por Producciones 5.ª Avenida y The Match Factory (Cuba-Alemania)
 2018 – “Haydeé y el pez volador” – Largometraje documental dirigido por Pachi Bustos (Chile) Producido por Errante producciones Chile
 2018 – “Viva el Vedado” – Largometraje Documental dirigido por Stanley Stanisky y Mary Ibrahimi (USA) Producciones Ibrahimi (USA)
 2017 – “Las muchas Natalias” – Largometraje documental dirigido por Juana Maria Cordones-Cook. (Uruguay, Estados Unidos, Cuba)
 2017 – “Por qué lloran mis amigas” – Largometraje dirigido por Magda González Grau. Producido por RTV Comercial y el ICAIC
 2017 – “Sucedió en el cielo” – Cortometraje dirigido por Oldren Romero. Producido por O Man Production (USA)
 2016 – “El Techo”  - Largometraje dirigido por Patricia Ramos. Producido por el Mar y Cielo (Nicaragua-Cuba)
 2016 – “Fidel el pensamiento” – Largometraje Documental dirigido por Ismael Perdomo. Producido por Telesur (Venezuela)
 2016 – “Habaneros U2” – Documental dirigido por Alfredo Ureta. Producciones Aurora
 2015 – “Materia Prima” – Cortometraje Documental dirigido por Sergio Borras
  2014 – “Conducta” -  Largometraje dirigido por Ernesto Daranas. Cinta que ha cosechado más de 40 premios internacionales como: La Biznaga de Plata en el 17 Festival de Cine Español de Málaga 2014. Nominada a Los Goya 2015, Premio en el Havana Film Festival de Nueva York, Gran Premio en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, y en países como Francia, Italia, Alemania, Colombia, Brasil, etc  
 2013 – “Desde el Lado del corazón” – Documental peruano dirigido por Francisco Adrianzén.   
 2013 – “La Emboscada” – Largometraje dirigido por Alejandro Gil  
 2012 – “Penumbras” – Largometraje dirigido por Charlie Medina  
 2011 -  “La Voz Dormida” – Largometraje español dirigido por Benito Zambrano. Concha de Plata en el Festival de cine de San Sebastián 2011.  
 2011 – “Próceres de América”  -  Serie documental Telesur – Icaic- Directores varios  
 2010 – “La guarida del Topo” – Largometraje dirigido por Alfredo Ureta  
 2010 – “La Mirada” -  Largometraje dirigido por Alfredo Ureta  
 2008 -  “Los Dioses Rotos” -  Largometraje dirigido por Ernesto Daranas, producido por el ICAIC y ALTAVISTA. Premio de la crítica, Premio de la Prensa y Premio de la popularidad en el 30 Festival del nuevo cine Latinoamericano. Premio CUBADISCO 2009 a la mejor Banda Sonora. Premio a la Mejor Música Original en el 17 Festival de Cine Latino de Providence, EUA. Entre otros premios.  
 2008 – “Ampárame” – Asesoría musical del documental dirigido por Patricia Ramos. Uno de los 4 documentales producidos por Gutiérrez Aragón para Televisión española.  2008 – “Trazos” – Cortometraje dirigido por Daniel Baldotto (EICTV)  
 2008 – “AJ en la Habana” – Documental dirigido por Ismael Perdomo (ICAIC)  
 2007 – “El patio de mi casa” – cortometraje dirigido por Patricia Ramos, producido por la Martin Luther King, Cinergia de Latinoamérica y la EICTV. Elegido mejor corto del año.  * 2006 – “La Pared” . Largometraje dirigido por Alejandro Gil, producido por el ICAIC  
 2005 – “Habana Blues”-  Largometraje dirigido por Benito Zambrano (España) coproduccion España-Cuba-Francia. Premio GOYA 2006 a la Mejor Música Original. Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos de España a la Mejor Música Original.  
 1997 - “Zafiros, locura Azul” - Largometraje dirigido por Manolo Herrera y coproducido por HMC production. Premio de la popularidad en el Festival del nuevo cine Latinoamericano  *1994 - “El encanto de la luna llena” - Mediometraje de ficción dirigido por Benito     Zambrano(España). Premio en el Festival de Huelva y Huesca de España (entre otros).  *1994 - “Amores” - Largometraje de ficción de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los baños – Directores varios  
 1993 - “Los que se quedaron” - Documental dirigido por Benito Zambrano (España) Premio en los Festivales de Huelva y Huesca de España (entre otros)  1993 - “Tirano Banderas” - (asesoría musical) Largometraje de ficción dirigido por José  Luis Sánchez. Coproducción España-Cuba-Italia  
 1993 - “Un poco antes de la medianoche” - Dibujo animado dirigido por Mario García-Montes. Producido por el ICAIC  
 1993 - Spots para la UNICEF - Dos dibujos animados realizados por el ICAIC  1992 - “Bocetos” - Largometraje de ficción dirigido por Tomás Piard. Producido por los Estudios Cinematográficos  
 1992 - “Te quiero y te llevo al cine” - Largometraje de ficción dirigido por Ricardo Vega. Producido por el ICAIC  
 1992 - “Planeta Lila” - Dibujo animado dirigido por Mario García-Montes. Producido por el ICAIC  
 1991 - “Juego con Gloria” - Largometraje de ficción dirigido por Teresa Ordoqui. Producido por los Estudios Cinematográficos  
 1991 - “La batalla de Cervera” - Documental dirigido por Jorge Soliño. Producido por el ICAIC y Carisub  
 1990 - “El canto de la noche” - Mediometraje de ficción dirigido por Tomás Piard. Producido por los Estudios Cinematográficos  
 1990 - “Máscaras”- Video Clip dirigido por Jorge Soliño  1990 - “La cubanita que nació con el siglo” - Documental dirigido por Teresa Ordoqui. Producido por los Estudios Cinematográficos.  
 1989 - “La posibilidad infinita” - Cortometraje de ficción dirigido por Tomás Piard. Producido por los Estudios Cinematográficos y el ICAIC  
 1989 - “En la noche” - Cortometraje de ficción dirigido por Tomás Piard. Producido por los Estudios Cinematográficos  
 1989 - “Prólogo para una leyenda” - Cortometraje de ficción dirigido por Tomás Piard. Producido por los Estudios Cinematográficos.  
 1989 - “El rescate de la Almiranta” - Documental dirigido por Jorge Soliño. Producido por el ICAIC y Carisub  
 1988 - “Un lugar del cuerpo” - Largometraje de ficción dirigido por Mario Barba. Producido por los Estudios Cinematográficos  
 1987 - “La Botija” - Dibujo Animado dirigido por Manuel Moreno. Producido por los Estudios Cinematográficos  
 1987 - “Te llamarás Inocencia” - Largometraje de ficción dirigido por Teresa Ordoqui. Producido por los Estudios Cinematográficos. Premio en el Festival Internacional de Cine  de La Habana

Referencias

Enlaces externos